Радиопрефиксът () е начална част на повиквателния знак, която служи за обозначаване на националната и/или географската принадлежност на радиостанциите и кореспондентите при осъществяване на радиовръзка. Радопрефиксите се обсъждат и утвърждават от Международния съюз по телекомуникации ().

Префиксът за радиолюбителска дейност в България е LZ.

Източници 

Радио